Чоколов, Николай Иванович (1845 — после 1917) — киевский купец и общественный деятель, гласный городской думы.
 Чоколов, Семён Петрович (1848 или 1850—1921) — инженер-путеец, предприниматель и коллекционер.

См. также 
 Чоколовка
 Чоколовский бульвар